Sponholz bezeichnet:
 Sponholz, Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Sponholz Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Sponholz ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Sponholz (1894–1976), deutscher Maler und Gemälderestaurator
 Barbara Sponholz (* 1960), deutsche Geographin
 Friedrich Theodor Sponholz (1788–1862), deutscher Lehrer, Historiker und Archäologe
 Hans Sponholz (1902–1982), deutscher Schriftsteller
 Johann Christian August Sponholz (1827–1907), deutscher Unternehmer
 Martin P. Sponholz, amerikanischer Meteorologe
 Volker Sponholz (* 1966), deutscher Illustrator, Comicautor und -zeichner